Вырей:
 Вырей (приток Индиги) — река в Ненецком автономном округе.
 Вырей (приток Малой Чёрной) — река в Свердловской области.
 Вырей (приток Ревны) — река в Брянской и Черниговской областях.
 Вырей (ирий) — мифическая страна